EPP puede referirse a:

 Siglas en inglés del Partido Popular Europeo.
 Siglas del pequeño grupo guerrillero Ejército del Pueblo Paraguayo.
 También en el área de salud ocupacional, en la parte de bioseguridad encontramos la sigla EPP, como elementos de protección personal.
 Siglas de Estudiante Para Profesor.